Буріди — турецька династія, що правила в Дамаску в першій половині 12 століття. Засновник — Тугтегін.

Історія 
Перший Бурід, Тугтегін, був атабеком (вихователем) Дукака. Після смерті Дукака в 1104, він одружився з його матір'ю і став одноосібно правити Південною Сирією. Буріди отримали визнання від халіфату в обмін на значні подарунки. У свою чергу, халіфат не втручався у справи емірату.

Тугтегін неодноразово здійснював походи проти хрестоносців. 1119 року він разом з мардінським еміром Іль-Газі I відбив у хрестоносців Атаріб та Сардану. 1128 року Тугтегін помер і пост еміра Дамаска зайняв син Бурі Таджул-Мулик.

Генеалогічне древо

Еміри Дамаска

Примітки

Література

René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, Paris, Perrin, 1936 (réimpr. 1999)
1. L’anarchie musulmane, 1934, (ISBN 2-262-02548-7)
2. L’équilibre, 1935, (ISBN 2-262-02568-1)
 Amin Maalouf, Les croisades vues par les arabes, J’ai lu, 1983 (ISBN 978-2-290-11916-7)
Steven Runciman, Histoire des Croisades, 1951 [détail de l’édition] (publi. 2006), édition Tallandier, (ISBN 2-84734-272-9)

Посилання 
 Буріди // Монархи. Мусульманський Схід VII–XV, 2004 р. (рос.)

Мусульманські династії
Історія Дамаска
Засновані 1104
Колишні емірати